La Belle Dame sans merci (deutsch “Schöne Dame/Frau ohne Gnade”) steht für:

 La Belle Dame sans mercy (Chartier), französisches Gedicht von Alain Chartier (15. Jahrhundert)
 La Belle Dame sans Merci (Keats), englisches Gedicht von John Keats (1819)
 La Belle Dame sans Merci (Waterhouse), Gemälde von John William Waterhouse (1893) nach Keats